Johann Christoph Bach è un nome molto frequente nella famiglia Bach e può riferirsi a diversi personaggi:

Johann Christoph Friedrich Bach noto anche come Johann Christoph Bach.
Johann Christoph Bach figlio di Heinrich Bach.
Johann Christoph Bach (1645-1693) figlio di Christoph Bach.
Johann Christoph Bach (1671-1721) fratello maggiore di Johann Sebastian Bach.
Johann Christoph Bach (1673-1727)
Johann Christoph Bach (1685-1740)
Johann Christoph Bach (1702-1756)
Johan Christoph Bach (1705-1799)